glr – codice ISO 639-3 della lingua glaro-twabo